Michael Doukas peut désigner :
 Michel VII Doukas (c. 1050–c. 1090), empereur byzantin ;
 Michel Doukas (c. 1061–avant 1117) ;
 Michel  Doukas (mort en 1215), despote d'Épire (1205–1215) ;
 Michel II Doukas (mort en 1266/8), despote d'Épire (1230–1266/8) ;
 Michel Doukas (c. 1400–après 1462), historien byzantin.